Maticora (rijeka), rijeka u Venezueli
 Maticora (zmija), Calliophis intestinalis